Mitra kan syfta på:

 Mitra – liturgisk huvudbonad
 Mitra (mytologi) – sol-, härskar- och rättvisegud i indisk och iransk mytologi
 Mitra (namn) – persiskt kvinnonamn  
 Mitra (djur) – släkte av snäckor inom familjen Mitridae